Diecezja Oslo (norw. Oslo bispedømme) – jedna z diecezji Kościoła Norwegii. Jej siedzibą jest katedra w Oslo.

Biskupi Oslo 

Źródło:

Przypisy 

Oslo
Religia w Oslo